Bolax ledifolius är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Wilhelm Sieber och Augustin Pyrame de Candolle. 

Bolax ledifolius ingår i släktet Bolax och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
ledifolius